Шиваганга:

 Шиваганга — город в индийском штате Тамилнад. Административный центр округа Шиваганга.
 Шиваганга — округ в индийском штате Тамилнад.